Eldridge Corner es el nombre de dos lugares en Estados Unidos:

 Eldridge Corner en el condado de Arkansas, Arkansas;
 Eldridge Corner en el condado de Buckingham, Virginia.